Фіна́л Лі́ги Євро́пи УЄФА́ 2014 — 43-й фінал Кубка УЄФА, але 5-й у зміненому форматі. Пройшов 14 травня 2014 року в Турині, Італія, на стадіоні «Ювентус Стедіум». Між собою зустрілись іспанська «Севілья» та португальська «Бенфіка». У серії післяматчевих пенальті з рахунком 4–2 перемогу здобула «Севілья».

Переможець матчу зіграє з переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2013/14 в матчі на Суперкубок УЄФА.

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 valign=top|3 місце групи C 

|}
|-bgcolor=#c1e0ff
|colspan=9|Ліга Європи
|-bgcolor=#c1e0ff
|Суперник
|За сумою двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Марибор
|4–3
|2–2 (Г)
|2–1 (В)
|bgcolor=#c1e0ff|1/32
|align=left| ПАОК
|4–0
|1–0 (Г)
|3–0 (В)
|-
|align=left| Бетіс
|2–2 
|0–2 (В)
|2–0 (Г)
|bgcolor=#c1e0ff|1/16
|align=left| Тоттенгем
|5–3
|3–1 (Г)
|2–2 (В)
|-
|align=left| Порту
|4–2
|0–1 (Г)
|4–1 (В)
|bgcolor=#c1e0ff|Чвертьфінали
|align=left| АЗ
|3–0
|1–0 (Г)
|2–0 (В)
|-
|align=left| Валенсія
|3–3 (ч)
|2–0 (В)
|1–3 (Г)
|bgcolor=#c1e0ff|Півфінал
|align=left| Ювентус
|2–1
|2–1 (В)
|0–0 (Г)
|}

Матч

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги Європи на сайті УЄФА

Ліга Європи УЄФА 2013—2014
Спортивні змагання у Турині
2014
2014 у Турині
Події 14 травня
Травень 2014